Кубок СРСР з футболу 1967—1968 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вчетверте став клуб «Торпедо» (Москва).

Зональний етап

Зона 1 (РРФСР)

Зона 2 (РРФСР)

Зона 3 (РРФСР)

Зона 4 (РРФСР)

Зона 5 (РРФСР)

Зона 6 (РРФСР)

Зона Закарпаття (УРСР)

Зона Криму (УРСР)

Зона Середня Азія 
Група 1, 1/4 фіналу

Група 2, 1/4 фіналу

Група 3, 1/4 фіналу

Група 4, 1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Фінальний етап

1/128 фіналу

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Результати на WildStat.ru  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1967 в СРСР
1968 в СРСР